Амо́рфа (), или безобра́за — небольшой род листопадных кустарников и полукустарников семейства .

Научное название рода происходит от  — уродливый, безобразный, так как цветки не имеют крыльев и лодочки (венчик мотылькового типа).

Распространение и экология 
В природе ареал рода охватывает южные районы Канады, практически всю территорию США и северные районы Мексики.

Представители рода произрастают на освещённых сухих почвах.

Биологическое описание 
Листорасположение очерёдное. Листья сложные, непарноперистые; листочки многочисленные, до 45, цельные, цельнокрайные, сидячие или на коротких черешочках, голые или опушённые.

Цветки от тёмно-фиолетовых до белых, мелкие, в конечных узких, многоцветковых кистях или метёлках. Чашечка колокольчатая с пятью короткими одинаковыми или разными зубцами, железисто-точечная; венчик из одного широкого паруса с коротким ноготком. Крылья и лодочки отсутствуют. Тычинок 10, сросшихся нитями; завязь сидячая, с двумя семяпочками.

Бобы короткие, обычно с одним семенем, не раскрывающиеся, голые или опушённые, с железистыми бородавочками. Семена удлинённо-почковидные, гладкие, блестящие.

Классификация

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 18 видов:

Таксономия 
Род Аморфа входит в трибу  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 

 
 
 

Флора Северной Америки